Кінь дикий, або тарпан (Equus caballus ferrus Pall. = Equus caballus gmelini Anton.) — представник роду Кінь (Equus), дика форма виду Equus caballus, найімовірніший пращур одомашненого свійського коня (Equus caballus caballus).
 Тарпан-Баїр — гора в Криму.
 Тарпан-Баїрський — гірський хребет у Криму.
 ЕКр1 «Тарпан» — швидкісний двосистемний електропоїзд виробництва КВБЗ.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.